Miranda är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Miranda (fotbollsspelare)

 Álvaro Miranda Neto
 Álvaro Fernández de Miranda
 Aurora Miranda
 Carmelo Miranda
 Carmen Miranda
 Cyril Miranda
 Danny Miranda
 Diego Arias de Miranda
 Francisco de Miranda
 Francisco de Sá de Miranda
 Franco Miranda
 Isa Miranda
 Juan Carreño de Miranda
 Lin-Manuel Miranda
 Miguel Darío Miranda y Gómez
 Patricia Miranda
 Perseo Miranda
 Soledad Miranda
 Torcuato Fernández-Miranda Hevia

Spanska efternamn